Морігамі Акіко виграла титул, у фіналі перемігши Маріон Бартолі з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2007, одиночний розряд
ECM Prague Open, одиночний розряд